Csehország
Radslavice, település a Přerovi járásban
Radslavice, település a Vyškovi járásban